Az 1980–1981-es magyar női kosárlabda-bajnokság a negyvennegyedik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. és a 9-16. helyezettek egymás közt még két kört.

A Székesfehérvári Építők új neve Alba Regia Építők lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
 A magyar sport évkönyve 1981

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag